Њујорк  се може односити на:

 Њујорк, град у америчкој савезној држави Њујорк
 Њујорк (држава), америчка савезна држава
 Њујорк Милс (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Вест Њујорк (Њу Џерзи), град у америчкој савезној држави Њу Џерзи

Спортски клубови:
 Њујорк никси, кошаркашки клуб
 Њујорк ренџерси, хокејашки клуб
 Њујорк ајландерси, хокејашки клуб
 Њујорк џајантси, клуб америчког фудбала
 Њујорк џетси, клуб америчког фудбала

Остало:
 Њујорк (филм), индијски филм из 2009.
 Њујорк, Њујорк (филм из 1977), амерички филм из 1977.
 Њујорк Њујорк (филм из 2016), кинеско-хонгконшки филм из 2016.
 Њујорк тајмс, лист